Халлисте:

 Халлисте — бывшая волость в Эстонии в составе уезда Вильяндимаа.
 Халлисте — посёлок в Эстонии.
 Халлисте — река в юго-западной части Эстонии, является левым притоком реки Навести.